Маруся — зменшено-пестлива форма імені Марія.

Персоналії 
 Отаманша Маруся (справжнє ім'я Никифорова Марія Григорівна; 1883—1919) — військовий діяч анархістського руху, повстанський отаман.
 Маруся Богуславка — легендарна українська героїня 16-го або 17-го сторіччя. Прототип героїнь багатьох творів українських письменників
 Маруся Чурай — напівлегендарна українська народна співачка та поетеса часів Хмельниччини, яка, за переказами, жила в Полтаві й написала деякі з найвідоміших українських народних пісень

Література 
 «Маруся» — українська драматична повість Григорія Квітки-Основ'яненка, написана у 1832 та вперше опублікована в 1834 році. Перший роман української літератури.
 «Маруся» — історична повість української та російської письменниці Марко Вовчок (псевдонім Марії Вілінської), написана у 1860-1870-ті роки та та вперше опублікована в 1871 році.
 «Маруся» — український драматичний роман Василя Шкляра, вперше надрукований у 2014 році.

Топонім 
 Маруся — село, Волинська область, Горохівський район